Heineken se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Heineken
 Karl Heineken